The Spectator (« le spectateur ») est le titre de plusieurs publications en langue anglaise :

 The Spectator, quotidien britannique fondé par Joseph Addison et Richard Steele et publié en 1711-1712 ;
 The Spectator, hebdomadaire conservateur britannique fondé en 1828.